DCD es el acrónimo de:

 Dead Can Dance, grupo musical australiano.
 Def Con Dos, grupo de rock español.
 Diamond Comic Distributors, la mayor distribuidora de cómics de Estados Unidos.